Палмариљос има више значења:

 Палмариљос (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палмариљос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику